Sünderhauf ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sünderhauf (1908–1974), deutscher Politiker, Chef der Berliner Senatskanzlei
 Hans Sünderhauf (1929–2009), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Hildegund Sünderhauf-Kravets, deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Johann Ehrhardt Sünderhauf (1817–1890), sächsischer Landtagsabgeordneter